Åke Jansson kan syfta på

Åke Janzon (1915–1983), kulturredaktör, litteratur- och teaterkritiker.
Åke Janson (1916–1991), arkitekt.
Åke Spångert (1916–1998), ursprungligen Jansson, medeldistanslöpare. 
Åke Jansson (född 1950), militär. 
Åke Jansson, bandyspelare.